Portrait d'un assassin est un film de Bernard-Roland sorti en 1949 au cinéma
Portrait d'un assassin est le  de la neuvième saison de la série télévisée Columbo